В парному розряді жіночого тенісного турніру Dutch International Indoors 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Гана Мандлікова і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Міма Яушовец і Джоанн Расселл 7-6, 7-6.

Сіяні пари 

 Гана Мандлікова /  Бетті Стов (чемпіонки)
 Міма Яушовец /  Джоанн Расселл (фінал)

 Стейсі Марголін /  Марселла Мескер (чвертьфінал)
 Енн Гоббс /  Роберта Маккаллум (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Dutch International Indoors